

Январь 
 25 января — Император Анкан, 27-й император Японии (531—536).

Апрель 
 22 апреля — Агапит I, Папа Римский (535—536).

Август 
 30 августа — Флавий, епископ Реймса (535—536).

Декабрь 
 Теодахад, король остготов (534—536).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Мунд, византийский полководец.
 Помпоний Неаполитанский, епископ Неаполитанский.
 Сергий Решайнский, учёный-мыслитель, медик и переводчик.
 Тао Хунцин, даосский учёный и алхимик эпохи Шести династий.

0536
Умершие в 536 году